Tarhai ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Tarhai (Handballspieler), tschechoslowakischer Handballspieler
 Ladislav Tarhai (Handballspieler, 1985) (* 1985), slowakischer Handballspieler